Sclavandario è un termine con il quale,  nella gerarchia dei dipendenti della  cascina  del Settecento e dell'Ottocento  (e forse anche più anticamente), veniva chiamato il più modesto lavoratore alle dipendenze del masoero; addirittura la parola parte dalla radice sclavus  servo  della gleba . È una parola desueta per i più giovani  della bassa padana, ma conosciuta e riportata anche da scrittori come Lidia Ravera in un libro, pubblicato con il quotidiano La Stampa, che narra la storia  di una famiglia di braccianti nel corso di trecento anni.

Professioni in agricoltura